Кубок мира по горнолыжному спорту (, ) — ежегодный цикл горнолыжных соревнований (этапов) под эгидой ФИС, в ходе которых сильнейшие горнолыжники мира по очковой системе выявляют победителей в общем зачёте и отдельных горнолыжных дисциплинах среди мужчин и женщин.

История Кубка мира 
Кубок мира был организован в 1966 году по инициативе группы энтузиастов и экспертов горнолыжного спорта, среди которых можно выделить французского журналиста Сержа Ланга, руководителей горнолыжных команд из Франции (Оноре Бонне) и США (Боб Битти). Название Кубок мира (, ) было предложено по аналогии с футбольным Кубком мира ФИФА (), розыгрыш которого в 1966 году проходил в Англии. Горнолыжный спорт стал первым среди всех зимних видов спорта, в котором стал разыгрываться Кубок мира, в большинстве других зимних видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр, первые розыгрыши Кубка мира прошли в конце 1970-х — начале 1980-х годов. ==
Вскоре Кубок мира был признан Международной федерацией лыжного спорта (ФИС) и стал официальным соревнованием ФИС весной 1967 года после конгресса ФИС в Бейруте. Первый старт в истории Кубка мира прошёл в западногерманском Берхтесгадене 5 января 1967 года — в слаломе состязались мужчины. В первом сезоне (январь-март 1967 года) было проведено по 17 стартов у мужчин и женщин, а соревнования прошли в шести странах: ФРГ, Швейцария, Австрия, Франция, Италия и США. Победителями первых двух сезонов стали француз Жан-Клод Килли и канадка Нэнси Грин. При этом Килли выиграл первый сезон, набрав максимум возможных очков по тогда существовавшей системе.

Изначально соревнования проводились лишь в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Комбинация (итоговый результат определяется по времени в скоростном спуске и слаломе) появилась в сезоне 1974/75, а супергигант был добавлен в сезоне 1982/83. С середины 2000-х годов на смене комбинации постепенно пришла суперкомбинация (только одна попытка в слаломе вместо двух). Также спортсмены иногда соревнуются в параллельном слаломе, когда на старт на параллельных коротких трассах выходит сразу по два горнолыжника. Данная дисциплина проводится нерегулярно, в некоторые сезоны подобных стартов вообще не проходит.

Ныне используемая очковая система впервые была представлена в сезоне 1991/92. Победителю в общем зачёте вручается Хрустальный глобус весом около 9 кг. Победителям в зачёте отдельных дисциплин (во всех, кроме суперкомбинации) вручаются малые Хрустальные глобусы весом около 3,5 кг.

Этапы Кубка мира в основном проводятся на горнолыжных курортах Европы (Альпы, Карпаты, Скандинавия, Пиренеи, Пирин, Кавказ) и Северной Америки (США и Канада). В разные годы отдельные этапы Кубка мира проходили в Азии (Япония и Республика Корея), Аргентине, Австралии, Новой Зеландии.

В 1980-е годы успешно выступали швейцарские горнолыжники, особенно в женском Кубке мира (с 1981 по 1989 годы швейцарки выигрывали общий зачёт 8 раз). В 1988—2019 годах в общем зачёте Кубка наций сборная Австрии победила 32 раза подряд, при этом австрийцы с середины 1990-х до середины 2010-х годов являлись лидерами как женского, так и мужского горнолыжного спорта. Лишь в 2020 году, после ухода из спорта лидера мужской сборной Австрии Марселя Хиршера, Кубок наций в общем зачёте выиграли швейцарцы. Вообще за всю историю проведения Кубка мира в общем зачёте Кубка наций побеждали только три страны — Австрия (41), Швейцария (8), Франция (5). Австрийцы всегда попадали в тройку лучших в Кубке наций, лишь раз (в сезоне 1980/81) опустившись ниже второго места. В мужском зачёте побеждали австрийцы (42), швейцарцы (6), французы (3), итальянцы (3). У женщин пять стран имеют как минимум одну победу в зачёте Кубка наций: Австрия (32), Швейцария (9), Франция (6), Германия (4), Италия (2).

 Рекордсменами по количеству побед в общем зачёте являются австрийцы Марсель Хиршер (8 раз: 2012—2019) и Аннемари Мозер-Прёль (6 раз: 1971—1975, 1979).
 По числу побед на отдельных этапах лидируют швед Ингемар Стенмарк (86) у мужчин и американка Микаэла Шиффрин (88) у женщин.

Обладатели Кубка мира в общем зачёте 

В скобках указано который по счёту Кубок мира выиграл горнолыжник.

Статистика

Победы на этапах Кубка мира 
Горнолыжники, одержавшие за карьеру не менее 20 побед на этапах Кубка мира. Жирным выделены лучшие показатели в отдельных дисциплинах

Мужчины

Женщины

Подиумы

Мужчины

Женщины

Топ-10

Мужчины

Женщины

Горнолыжники, побеждавшие в общем зачёте не менее трёх раз

Мужчины

Женщины

Кубки мира в каждой дисциплине

Мужчины

Женщины

Топ-10 победителей этапов в каждой дисциплине

Скоростной спуск (мужчины)

Скоростной спуск (женщины)

Супергигант (мужчины)

Супергигант (женщины)

Гигантский слалом (мужчины)

Гигантский слалом (женщины) 

|}

Слалом (мужчины)

Слалом (женщины) 

|}

Комбинация (мужчины)

Комбинация (женщины) 

 Примечание: Параллельные мероприятия не включены в список как слаломные победы

Топ-5: 20 и более побед в скоростных и технических дисциплин

Скоростные дисциплины

Технические дисциплины 

 Прим.: супергигант не проводился в то время
 >Прим.: параллельные дисциплины не включены

Победители Кубка мира в общем зачёте по странам

Советские и российские горнолыжники в Кубке мира 
Советские горнолыжники одержали 5 побед на этапах Кубка мира, все — с 5 по 28 марта 1981 года, что получило название «24 дня русского чуда». 4 этапа в Фурано, Боровце и Лаксе выиграл Александр Жиров (причём он выиграл подряд 3 последних этапа того сезона) и 1 победа в Аспене в скоростном спуске на счету Валерия Цыганова. По итогам сезона 1980/81 Александр Жиров занял 3-е место в общем зачёте, уступив лишь легендарным Филу Маре и Ингемару Стенмарку. В зачёте гигантского слалома Жиров был вторым после Стенмарка, уступив тому лишь 10 очков. В сезоне 2014/15 слаломист Александр Хорошилов стал первым в истории россиянином, попавшим в тройку призёров на этапе мужского Кубка мира. Сначала Хорошилов занял третье место в шведском Оре, а 27 января 2015 года одержал победу в Шладминге. Всего Хорошилов 10 раз за карьеру был призёром этапов Кубка мира в слаломе.

В 1990-е годы россиянки достаточно успешно выступали в Кубке мира. Варвара Зеленская четырежды побеждала на этапах в скоростном спуске в 1996 и 1997 годах, а в сезоне 1996/97 заняла 10-е место в общем зачёте и 3-е место в зачёте скоростного спуска. Вице-чемпионка Олимпиады-1994 Светлана Гладышева добавила ещё одну победу на этапе в американском Вейле в супергиганте в декабре 1996 года. В том же самом удачном для России сезоне 1996/97 Гладышева стала 8-й в зачёте супергиганта.

Факты 

 Неофициальное название Кубка мира — «Белый цирк».
 После побед Нэнси Грин в первых двух сезонах представители Канады ни разу не попадали в тройку лучших общего зачёта Кубка мира.
 Марк Жирарделли — единственный горнолыжник Люксембурга, побеждавший на этапах Кубка мира (46 побед).
 Швейцарцы 18 раз (7 раз мужчины и 11 раз женщины) выигрывали «Хрустальный глобус», но с 1995 по 2010 годы не смогли выиграть общий зачёт Кубка мира ни разу, пока наконец в 2010 году не победил Карло Янка
 В истории Кубка мира была два случая, когда родные сестра и брат побеждали в общем зачёте. Это удалось Ханни и Андреасу Венцелям из Лихтенштейна, а также Янице и Ивице Костеличам из Хорватии. При этом в обеих парах больших и более ранних достижений добились сёстры.

См. также 
 Горнолыжный спорт на Олимпийских играх
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка мира
 Кубок мира по горнолыжному спорту на сайте ФИС
 База данных результатов Кубка мира с 1967 года